Алекса́ндр Ива́шенцов:
 Ивашенцов, Александр Глебович (1915—1991) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Ивашенцов, Александр Петрович (1857—1913) — русский исследователь и конструктор охотничьего оружия.